Die Abkürzung KKNPP steht für zwei verschiedene Kernkraftwerke:
 Koodankulam Nuclear Power Plant, das Kernkraftwerk Kudankulam in Indien
 Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant, das Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa in Japan

KKNPP